Ci-après les villes de Malaisie de plus de  :

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Département des statistiques de Malaisie
 City Population

Malaisie
ville